Moyen (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Meurthe-et-Moselle
Moyen (België), een plaats in de Belgische gemeente Chiny